Anodonta suborbiculata är en musselart som beskrevs av Thomas Say 1831. Anodonta suborbiculata ingår i släktet Anodonta och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
suborbiculata